Richland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Richland County, Illinois
 Richland County, Montana
 Richland County, North Dakota
 Richland County, Ohio
 Richland County, South Carolina
 Richland County, Wisconsin

Se även
 Richland Parish